Гончаро́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  
 Гончарова, Анна Сергеевна (род. 1979) — российская писательница.
 Гончарова, Антонина Васильевна (род. 1936) — советский учёный-селекционер и семеновод, член-корреспондент РАН.
 Гончарова, Валентина Павловна (род. 1991) — российская гандболистка.
 Гончарова, Валерия Олеговна (род. 1988) — российская волейболистка.
 Гончарова, Галина Степановна (1935—2021) — советский и украинский учёный-правовед.
 Гончарова, Евгения Александровна (род. 1941) — советский и российский лингвист-германист.
 
 
 Гончарова, Клавдия Григорьевна (Гончаренко; 1894—1960) — русская и советская театральная актриса.
 Гончарова, Лидия Евгеньевна (1922—2014) — советская балерина, педагог.
 Гончарова, Маргарита Александровна (род. 1991) — российская бегунья.
 Гончарова, Марианна Борисовна (род. 1967) — украинская писательница.
 
 Гончарова, Мария Дмитриевна (известна как: Биба; 1932—2000) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Гончарова, Надежда Васильевна (1902—1963) — советская актриса.
 Гончарова, Наталия Олеговна (в 2012—2016 — Обмочаева; род. 1989) — российская волейболистка, заслуженный мастер спорта.
 
 Гончарова, Нина Николаевна (1927—2013) — заслуженный художник РСФСР.
 Гончарова, Ольга Владимировна (1958—2015) — российский ученый-биолог, педагог.
 
 Гончарова, Римма Сергеевна (род. 1995) — российская волейболистка.

Примечания